República Socialista Soviética de Donetsk-Krivoi Rog foi uma república soviética surgida justo após a Revolução russa
 República Popular de Donetsk é uma entidade estatal com limitado reconhecimento na Europa Oriental
 República de Donetsk (partido) é um partido político da República Popular de Donetsk, estado não-reconhecido da zona leste da Ucrânia

Desambiguações de topônimos